l'escriptura protosinaítica trobada a Canaan.
 l'alfabet fenici primerenc datat abans de l'any 1050 aC. El fenici, l'hebreu, i altres dialectes cananeus eren en gran part indistingibles abans d'aquesta data.
 un ancestre hipotètic de l'alfabet fenici, amb una afinitat indefinida al protosinaític.

En el tercer cas, el protocananeu generalment se suposa que han estat pictogràfic, però no hi ha una escriptura similar testimoniada, i les il·lustracions de la mateixa són invencions modernes.

Referències

Enllaços externs 
 Precursor to Paleo-Hebrew Script Discovered in Jerusalem

Protocanareu